Por carretera de la muerte puede entenderse los siguientes conceptos:

 a la Autopista de la muerte, un hecho histórico de la Guerra del Golfo de 1991 sobre la Autopista 80 de Kuwait.
 al Camino a Los Yungas conocido como carretera o camino de la muerte, ruta boliviana llamada así por la cantidad de accidentes fatales que se registran.